Ваксмут — фамилия. Известные носители:

 Ваксмут, Александр Яковлевич — Кавалер ордена Святого Георгия IV класса; подполковник; № 3946; 26 ноября 1826.
 Ваксмут, Анатолий Петрович — российский морской офицер, капитан 2-го ранга.
 Ваксмут, Андрей Яковлевич (1791—1849) — русский военный, генерал-лейтенант.